Jigme Wangchuck (Dzongkha : འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག, Wylie : 'jigs med dbang phyug), né en 1905 et mort le , est le deuxième roi du Bhoutan du  jusqu'à sa mort.

Biographie 
Il est le fils du premier roi du Bhoutan, Ugyen Wangchuck, auquel il succède en 1926. Sous son règne, le Bhoutan observe un isolement quasiment complet par rapport au monde extérieur, ne maintenant que des relations limitées avec le Royaume-Uni, à l'époque puissance coloniale en Inde et responsable des affaires étrangères. En 1949, cette responsabilité est transférée à l'Inde nouvellement indépendante.

Le , un traité de paix perpétuelle et d'amitié est signé entre l'Inde et le Bhoutan. Il demeure encore aujourd'hui la base des relations entre les deux pays.

Ses épouses sont leurs cousins, les deux reines consorts Ashi Phuntsho Choden et Ashi Pema Dechen. La première est la mère de Jigme Dorji Wangchuck qui succède à son père en 1952. L'autre est sa sœur.

Ascendance

Références 

Roi du Bhoutan
Naissance en 1905
Décès en mars 1952
Compagnon de l'ordre de l'Empire des Indes
Personnalité bhoutanaise du XXe siècle